Sasi su selo u neposrednoj blizni grada Zagreba, kraj Velike Gorice, a smjestili su se u turopoljskoj ravnici te Zagrebačkoj županiji. Prema popisu iz 2011. godine naselje ima 159 stanovnika na površini od 1,67 km².

Stanovništvo 

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Velika Gorica